'U 12' puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 12, un submarino del Tipo U 9 del alemán construido en 1910 que sirvió en la Primera Guerra Mundial, hasta que fue hundido el 10 de marzo de 1915.
 U 12 (1935), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue hundido el 8 de octubre de 1939.
 U 12 (S191), un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1969 y dado de baja en 2005. 
 GE U12, una locomotora de la General Electric.